Dziewczyna z pociągu – powieść Pauli Hawkins z 2015
 Dziewczyna z pociągu – amerykański film z 2016, ekranizacja powieści 
 Dziewczyna z pociągu – opowiadanie Agathy Christie z tomu Tajemnica lorda Listerdale’a